Ко́довый штамп — форма, трафарет с  метками для заполнения числовых данных и упрощения их дальнейшего распознавания автоматизированными средствами. Наиболее широко данная форма применяется в почтовой связи, где используется в виде индексной сетки на почтовых конвертах и карточках.

Описание 
В Государственном стандарте Российской Федерации «ГОСТ Р 51506-99. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля» (2000) дано следующее определение кодового штампа:
Кодовый штамп — трафарет для написания цифр индекса объекта почтовой связи адресата с реперными метками, обеспечивающими машинное чтение указанных цифр.

Таким образом, почтовый кодовый штамп представляет собой направляющую индексную сетку для нанесения почтового индекса предприятия связи места назначения при пересылке почтового отправления.

История 
В СССР индексная сетка стала печататься в левом нижнем углу цельных вещей, выпускаемых Министерством связи СССР с 1970 года при переходе на автоматическую сортировку почтовых отправлений.

В ноябре 2009 года Почта России объявила об открытии первого в России автоматизированного сортировочного центра, использующего современную технологию сортировки. В связи с этим федеральный почтовый оператор открыл кампанию «Пиши индекс правильно».

См. также

Примечания

Литература 

 ГОСТ Р 51506-99. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля. — Введ. 2000—07—01. — : Изд-во стандартов, 2000. — II, 17 с.
 Казаков Д. Стандартизация адресных реквизитов // Почта России. — 2005. — № 4.
 Король В. Письменная корреспонденция // Почта России. — 2005. — № 4.
 Советский коллекционер. — : Связь, 1975. — Вып. 13. — С. 62.

Почтовые индексы
Почтовые конверты